Lisa Sofie Höckel (* 1987 in Stuttgart) ist eine deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin. Sie wurde für ihre Dissertation 2021 mit dem renommierten Karl-Arnold-Preis der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste ausgezeichnet.

Werdegang 
Lisa Sofie Höckel studierte Politische Ökonomie an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, wo sie 2010 einen Bachelor-Abschluss erlangte. Daran schloss sich ein Studium der Development Economics an der Georg-August-Universität Göttingen und an der Universität Stellenbosch in Südafrika an, was sie 2014 mit einem Master abschloss. Sie promovierte 2019 an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft der Ruhr-Universität Bochum mit der Arbeit Chances and challenges. Four empirical essays on migration and its impact on society.

Seit 2015 ist sie als Wissenschaftlerin in der Forschungsgruppe „Migration und Integration“ und im Kompetenzbereich „Arbeitsmärkte, Bildung, Bevölkerung“ des RWI – Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung tätig.

Sie forscht zur Migrations- und Bildungsökonomik und arbeitet insbesondere zur „Integration von Menschen mit Einwanderungsgeschichte ins Schulsystem sowie den gesellschaftlichen Auswirkungen von Fluchtmigration in den Empfängerländern“.

Werke 
 zusammen mit Manuel Santos Silva, and Tobias Stöhr: Can parental migration reduce petty corruption in education? O. O. 2015 (Ruhr economic papers 2015).
 Individualism vs. collectivism. How inherited cultural values affect labor market outcomes of second generation immigrants in the US. Essen: RWI 2017 (Ruhr economic papers 669).
 zusammen mit Julia Bredtmann und Sebastian Otten: The intergenerational transmission of gender role attitudes. Evidence from immigrant mothers-in-law. Essen: RWI 2017 (Ruhr economic papers 735).
 Chances and challenges. Four empirical essays on migration and its impact on society. Bochum: Ruhr-Universität Bochum 2019. (zugleich Diss.)
 Speaking the same language - the effect of foreign origin teachers on students' language skills. Bochum 2020 (Ruhr economic papers 862).

Weblinks 
 
 Persönliche Website

Einzelnachweise 

Wirtschaftswissenschaftler
Deutscher
Geboren 1987
Frau